Иван Федотович Левченко (1911 — ?) — государственный деятель Украинской ССР, председатель Исполнительного комитета Хмельницкого областного Совета депутатов трудящихся.

Биография 
После окончания в 1931 году педагогического техникума, учительствовал. В 1933—1939 работал директором школ в Волочисском районе Винницкой области, позже — Каменец-Подольской области.

С 1939 на партийной работе, до 1941 — инструктор Волочисского районного комитета. В 1941—1944 — на партийной работе в Новосибирской области.

В 1944—1954 — 1-й секретарь Волочисского районного комитета КП(б) Украины (Каменец-Подольская область).

С 26 марта 1954 по 16 февраля 1960 — член Ревизионной комиссии КП Украины.

С 1954 до конца 1955 года работал секретарём Хмельницкого областного комитета КП Украины.

В декабре 1955 назначен председатель Исполнительного комитета Хмельницкого областного Совета депутатов трудящихся.

С 19 декабря 1960 по 17 марта 1971 являлся кандидатом в члены ЦК КП Украины. Избирался депутатом XXI, XXII и XXIII съездов КПСС.  Депутат Верховного Совета УССР 3-7-го созывов.

С января 1963 по декабрь 1964 — председатель Исполнительного комитета Хмельницкого сельского областного Совета депутатов трудящихся.

Затем до 1970 — председатель Хмельницкого облисполкома.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Председатели Хмельницкого облисполкома
Родившиеся в Киевской губернии
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Персоналии:Волочисский район
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС